Ла Карамикуа има више значења:

 Ла Карамикуа (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карамикуа (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику